Воден може да се отнася за:
 Воден, град в Егейска Македония, Гърция;
 Воден, дем в Егейска Македония, Гърция;
 Воден, село в област Пловдив, България;
 Воден, село в област Хасково, България;
 Воден, село в област Ямбол, България;
 Воден, бивше село в Разградско, България, заличено през 1978 г.
 Воден, резерват в Разградско

Вижте също 
 Горни Воден
 Долни Воден